Іцгар Коен (Іврит — יזהר כהן) — Ізраїльський співак, що народився 13 березня 1951. Він представляв Ізраїль на Євробаченні 1978 з піснею A-Ba-Ni-Bi, вигравши конкурс, та на Євробаченні 1985 з піснею Olé, Olé, зайнявши 5 місце.

Посилання 
https://web.archive.org/web/20170212014526/http://www.izhar-cohen.eu.pn/
A-ba-ni-bi lyric with English translation
Ole ole lyric with English translation

VIDEO: Eurovision 1978 - Israel - Izhar Cohen & Alpha Beta - A-ba-ni-bi - א-ב-ני-בי 

Ізраїль на пісенному конкурсі Євробачення